Боннва́н-Веллоре́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 18 км на північ від Безансона, 31 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 132 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 345,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Боннван-Веллорей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Боннван-Веллорей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона